Maja Mihalinec (né le  à Mozirje) est une athlète slovène, spécialiste du sprint.

Carrière 
Elle bat son record personnel sur 100 m en 11 s 34 pour remporter les Championnats des Balkans le  et porte son record du 200 m à 23 s 05 en série des Championnats du monde de Pékin le  puis en 23 s 04 en demi-finale.

Elle remporte la médaille d’or du 100 m lors des Jeux européens de 2019 à Minsk, dans le même temps que la deuxième, Krystsina Tsimanouskaya. Le , elle descend pour la première fois sous les 23 secondes au 200 m lors du Mémorial Hanžeković de Zagreb où elle s'impose en 22 s 88 (vent nul).

En séries des championnats du monde 2019, elle bat son record en 22 s 78 et se qualifie pour les demi-finales.

Palmarès

Liens externes 
 

Sprinteuse slovène
Coureuse de 100 mètres
Naissance en décembre 1989
Athlète (femme) aux Jeux olympiques d'été de 2016
Étudiant de l'université de Ljubljana
Athlète (femme) aux Jeux olympiques d'été de 2020